Herbert Vere Evatt (1894-1965), avocat, homme politique et écrivain australien ;
 Ian Evatt (1981-), joueur anglais de football.